Marcelo Cid Heráclito do Porto Queiroz, conhecido como Marcelo Cid Heráclito Queiroz ou apenas como Marcelo Queiroz (Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1984) é um advogado tributarista e político brasileiro, filiado ao Progressistas.

Biografia 

Formou-se em direito pela PUC-Rio em 2008, onde ingressou na política através do movimento estudantil. Foi Presidente da Atlética de Direito da PUC-RIO 2005, do Centro Acadêmico Eduardo Lustosa (CAEL) 2006 e do Diretório Central de Estudantes da PUC-RIO 2007. Presidiu a Junior Chamber International (JCI) do Rio de Janeiro. Liderou a passeata contra a corrupção no Senado, que reuniu cinco mil pessoas em 2007. Foi um dos criadores do Movimento “Ficha Limpa”, no Rio de Janeiro.

Em 2010, ainda filiado ao PP, candidatou-se a deputado estadual pela primeira vez. Conhecido como Marcelo Queiroz, foi impedido pela justiça eleitoral de usar o nome, pois outro candidato daquela eleição, Marcelo de Queiroz Perez (PP) já usava este nome na urna, e o entendimento da justiça eleitoral é de que um dos dois deveria optar por outro nome a ser usado na disputa eleitoral, ainda que um fosse candidato a deputado estadual e o outro a deputado federal. Como o candidato do PP já havia disputado a eleição anterior, foi lhe dada a preferência. Por causa disto, o então candidato pelo DEM teve que trocar seu nome eleitoral para Marcelo Cid Heráclito Queiroz. Ambos não foram eleitos.

Marcelo Queiroz foi eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro em 2012, sendo o vereador mais jovem daquela legislatura.  Exerceu o cargo de Secretário de Administração da Prefeitura do Rio de Janeiro de 2015 até o fim de 2016. Candidato a deputado estadual em 2014, para a legislatura 2015-2019, foi eleito o primeiro suplente, assumindo o mandato quando José Luiz Anchite foi nomeado secretário no governo Luiz Fernando Pezão em 2018. https://www.jusbrasil.com.br/diarios/85957217/doerj-poder-legislativo-12-02-2015-pg-1

Entre 2019 e 2020 exerceu o cargo de Secretário de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro e foi Presidente da Associação de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA-Brasil).  Foi o responsável pela implantação da Floresta dos Atletas, em 2019, que plantou 13.725 mudas de árvores de atletas olímpicos da Rio2016. 

Assumiu a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro em 2020,  pasta também responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal, tendo permanecido até abril de 2022. Criou o RJPET, primeira política pública do Estado para pets, que realizou o maior programa de castração do Brasil, com mais de 100.000 castrações de cães e gatos.

Nas eleições de 2022, foi eleito deputado federal com 73.728 votos, correspondente a 0,85% dos votos válidos.

Transplante de Rim 
Marcelo Queiroz passou por sérios problemas de saúde entre 2016 e 2017 enfrentando a árdua batalha cotidiana da hemodiálise, tendo que se submeter a uma cirurgia de transplante de rim. Após sua recuperação, fundou o Instituto Grupo de Apoio ao Transplante de Órgãos (G.A.T.O.). 

Membros do Progressistas do Rio de Janeiro
Membros do Progressistas
Naturais do Rio de Janeiro